Rafael Yglesias ist der Name folgender Personen:
* Rafael Yglesias (Schriftsteller) (* 1954), US-amerikanischer Schriftsteller
 Rafael Yglesias Castro (1861–1924), costa-ricanischer Politiker, Präsident von 1894 bis 1902

Siehe auch:
 Rafael Iglesias